Cadena ist der Familienname folgender Personen:

 Dez Cadena (* 1961), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Manuel Cadena Morales (* 1948), mexikanischer Politiker
 Mariano Velázquez de la Cadena (1778–1860), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Ozzie Cadena (1924–2008), US-amerikanischer Musikproduzent bei Savoy Records und Prestige Records
 Ricardo Cadena (* 1969), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cadenas